

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Gulczewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Barcin
 Gulczewo – część wsi Stare Gulczewo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno 
 Gulczewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków 
 Gulczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Września

Zobacz też 
 Nowe Gulczewo, Stare Gulczewo